Савченко Дмитрий Витальевич — украинский актер театра и кино, народный артист Украины (2011), актер Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки (Киев).

Биография 
Родился в 1972 году.
В 1993 году окончил Киевский театральный институт им. И. К. Карпенко-Карого. В 1994 году был принят в труппу Киевского театра русской драмы имени Леси Украинки.

В 2011 году получил звание «Народный артист Украины».

Преподает актерское мастерство в Киевском театральном институте им. И. К. Карпенко-Карого.

Творчество

Роли в театре 

Спектакли текущего репертуара
Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки

 «Школа скандала» Ричард Шеридан (от Автора) - архив
 «Госпожа министерша» Бранислав Нушич (Чеда Урошевич)
 «Как важно быть серьёзным» Оскар Уайльд (Джон Уординг) - архив
 «Циничная комедия» по мотивам «Мера за меру» Уильяма Шекспира (Анджело) - архив
 «Сто пятая страница про любовь» по мотивам «Турдейская Манон Леско» Всеволода Петрова (Он, сегодня) - архив
 «Дело чести» Лутц Хюбнер (Коберт) - архив
 «Деревья умирают стоя» Алехандро Касона (Другой)
"Пассажир без багажа" Жана Ануя (Жорж Рено)
"Обнаженная со скрипкой" Ноэла Коуарда (Себастьян Лакреоль)
"Три кохання" (по мотивам биографии Леси Украинки) - Мержинский, вторая любовь Леси Украинки
"Женщина и чиновник" (Альдо Николаи) - Чиновник

Старые спектакли

 «Чуть мерцает призрачная сцена... (Юбилей. Юбилей? Юбилей!)» (2011)
 «Марат/Сад» (2008)
 «Маскарад» (2004)
 «Лулу. История куртизанки» (2002)
 «Кто убил Эмилию Галотти?..» (2002)
 «Хрустальное сердце» (2002)
 «И всё это было... и всё это будет...» (2001)
 «Невероятный бал» (2001)
 «Месть по-итальянски» (2000)
 «Любовь и война» (2000)
 «Маскарадные забавы» (2000)
 «Ревизор» (1999)
 «Огонь желаний» (1999)
 «Двери хлопают» (1996)
 «Тойбеле и её демон» (1996)
 «Фердинандо» (1996)
 «Ревность» (1995)
 «Иван-царевич» (1993)
 «Молодые годы короля Людовика XI» (1993)
 «Приглашение в замок» (1992)

Фильмография 
  — «Колдовская любовь», Граф (сериал, Украина)
  — «Возвращение Мухтара-4», Артист (сериал)
  — «Происки любви», Алик (сериал, Украина)
  — «Возвращение Мухтара-2», Шилов (сериал)
  — «Школа скандала» (Украина, телеспектакль)
  — «Кольца всевластия», Орест, жених Олеси

Награды 
 Заслуженный артист Украины (2001)
 Народный артист Украины (2011)

Примечания

Ссылки 
 Данные о Дмитрии Савченко на сайте Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки https://web.archive.org/web/20120131221234/http://www.rusdram.com.ua/actors/dmitriy_savchenko.html
 Дмитрий Савченко на сайте Кинопоиск http://www.kinopoisk.ru/name/1843575/
 Данные о Дмитрии Савченко на сайте актерского агентства "ABA Studio" http://abastudio.org/actor/Savchenko_Dmitriy_Vitalevich#general

Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Персоналии:Киевский русский драматический театр имени Леси Украинки